Tichelmann steht für:

 Albert Tichelmann (1861–1926), deutscher Ingenieur
 das nach ihm benannte Rohrführungssystem Tichelmann-System
 Karsten Tichelmann (* 1965), deutscher Hochschullehrer